Хаас, Хааз, Гаас или Гааз () — фамилия немецкого или голландского происхождения. Распространена в германоязычных странах, на территории бывшей Австро-Венгрии (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Румыния), в Нидерландах и в США.

Фамилия

Гааз и Хааз 
 Гааз, Артур Эрих (1884—1941) — австрийский физик-теоретик.
 Гааз, Фёдор Петрович (1780—1853) — московский врач и филантроп, «святой доктор».
 Гааз, Эрвин Петерович (род. 1969) — актёр и режиссёр «Театра на Таганке».
 де Хааз, Вандер Йоханнес (1878—1960) — голландский физик.

Гаас 
 Гаас, Гуго (1901—1968) — чешский кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер.
 Гаас, Ипполит (1855—?) — немецкий геолог.

Хаас 
 Хаас, Бернт (род. 1978) — швейцарский футболист, защитник.
 Хаас, Вольдемар Михкелевич (1898—1982) — эстонский и советский театральный художник
 Хаас, Георг Фридрих (род. 1953) — австрийский композитор.
 Хаас, Герта (1914—2010) — югославская словенская коммунистка, третья жена Иосипа Броза Тито.
 Хаас, Джин — американский бизнесмен, основатель станкостроительной фирмы Haas Automation и автогоночных команд серий NASCAR и Формула 1.
 Хаас, Долли (1910—1994) — американская актриса.
 Хаас, Йозеф (род. 1937) — швейцарский лыжник.
 Хаас, Конрад (1509—1576) — средневековый европейский изобретатель ракеты.
 Хаас, Лукас (род. 1976) — американский актёр.
 Хаас, Максимилиан (род. 1985) — немецкий футболист, защитник/полузащитник.
 Хаас, Марио (род. 1974) — австрийский футболист.
 Хаас, Мэри Розамунд (1910—1996) — американский лингвист.
 Хаас, Нейтан (род. 1989) — австралийский велогонщик.
 Хаас, Николас (род. 1996) — швейцарский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Хаас, Павел (1899—1944) — чешский композитор еврейского происхождения.
 Хаас, Теодор (1848—1911) — немецкий автор филателистической литературы, руководитель журнала «Иллюстрированный журнал почтовых марок».
 Хаас, Томми (род. 1978) — немецкий теннисист.
 Хаас, Эрл (1888—1981) — изобретатель гигиенического тампона.
 Хаас, Эрнст (1921—1986) — австрийско-американский фотожурналист и цветной фотограф.
 Хаас, Эрнст Бернард (1924—2003) — политолог, ведущий специалист по международным отношениям, основатель неофункционализма.

Другие значения 
 «Хаас» — автогоночная команда, выступающая в «Формуле-1» с 2016 года.
 «Хаас Лола» — автогоночная команда, выступавшая в «Формуле-1» в 1985—1986 годах.
 Haas Automation Inc. — американское станкостроительное предприятие.
  — одноразовые ракеты-носители.

См. также 
 
 Хас 
 Хасс

Примечания